Суперкубок УЄФА 2007 — 32-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2006–2007 італійський «Мілан» та переможець Кубка УЄФА 2006—2007 іспанська «Севілья». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 31 серпня 2007 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вп'яте за свою історію здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Статистика 

</div>

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2006—2007
 Кубок УЄФА 2006—2007

Примітки

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2007 

2007 у футболі
2007
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2007